Яків (син Зеведеїв) 
 Яків (син Алфеїв)
 Яків Праведний
 Яків (син Ісаака)

Див. також 
 Сент-Джеймс